Горные астрильды () — род птиц из семейства вьюрковых ткачиков (Estrildidae).

Описание 
Длина тела 11—13 см. Короткие крылья, закругленный короткий хвост. Клюв толстый, конический, чёрный либо красный. Все они имеют красноватую спину и круп и оливковую или серую нижнюю часть тела. Молодые птицы более тусклые, чем взрослые.

Виды 
В состав рода включают четыре вида:

Примечания 

Вьюрковые ткачики
Роды птиц
Птицы Африки